Illutalik bezeichnet:
 Illutalik (Bucht), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Illutalik (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Illutalik (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Illutalik (Insel, Maniitsorsuaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Illutalik (Insel, Uummannat), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Illutalik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Illutalik (Insel, Narsaq) (Eriksey), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Illutalik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Illutalik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Illutalik (Insel, Kangerluarsussuaq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Illutalik (Insel, bei Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Illutalik (Insel, Kissaaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Illutalik (Insel, Mernoq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Illutalik (Insel, Nunannguit), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland